Mecklenburg steht für
 Mecklenburg, ehemaliges reichsunmittelbares Territorium im Norden Deutschlands, heute Teil des Landes Mecklenburg-Vorpommern
 das ehemals dort regierende Fürstenhaus, siehe
 Herzog zu Mecklenburg
 Stammliste des Hauses Mecklenburg 
 Liste der mecklenburgischen Herzöge und Großherzöge
 deren morganatischen Zweig, das Adelsgeschlecht von Mecklenburg, siehe Mecklenburg (Adelsgeschlechter)
 Mecklenburg-Schwerin, bis 1918 (Teil-)Großherzogtum des mecklenburgischen Gesamtstaats, 1918–1933 Freistaat
 Mecklenburg-Strelitz, 1701–1918 (Teil-)Herzogtum des mecklenburgischen Gesamtstaats, 1919–1933 Freistaat
 Land Mecklenburg, Nachfolger der beiden Freistaaten ab 1934 und Land, das 1945 unter Einschluss Vorpommerns gebildet, bis 1947 als Mecklenburg-Vorpommern bezeichnet und 1952 aufgelöst wurde
 Dorf Mecklenburg, Gemeinde bei Wismar in Mecklenburg-Vorpommern
 Mecklenburg (Burg), ehemalige Burg in Dorf Mecklenburg
 davon abgeleitet ein historischer Distrikt in Upper Canada 1788–1792, danach Midland District, Hauptstadt Kingston (Ontario)
 Mecklenburg County (North Carolina), ein County in den USA
 Mecklenburg County (Virginia), ein County in den USA
 SMS Mecklenburg, Linienschiff der Kaiserlichen Marine
 Mecklenburg (Schiff, 1903), Eisenbahnfährschiff zwischen Warnemünde und Gedser
 Mecklenburg (Schiff, 1925), ehemaliges Fahrgastschiff auf den Schweriner Seen, als Murten (Schiff) im Einsatz
 Mecklenburg (Schiff, 2003), Fahrgastschiff in Rostock
 Mecklenburg (dänisch-norwegische Familie)
 (6124) Mecklenburg, Asteroid des Hauptgürtels

Mecklenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Diederich von Mecklenburg (1833–1893), mecklenburgischer Rittergutsbesitzer, Hofbeamter und Verwaltungsbeamter
 Ernst Mecklenburg (* 1927), deutscher Politiker (DBD)
 Friedrich Ludwig von Mecklenburg, ab 1871 von Mecklenburg (1821–1884) preußischer Offizier
 Georg Alexander Herzog zu Mecklenburg (1921–1996), deutscher Chef des Hauses Mecklenburg-Strelitz
 Jens Mecklenburg (* 1960), deutscher Publizist
 Karl Mecklenburg (* 1960), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Karl zu Mecklenburg (1664–1688) (1664–1688), Herzog zu Mecklenburg, Erbprinz in Mecklenburg-Güstrow
 Karl Friedrich von Mecklenburg (1784–1854), deutscher Offizier, Spekulant und Kunstsammler
 Ludwig Mecklenburg, auch Louis Mecklenburg (1820–1882), deutscher Maler 
 Norbert Mecklenburg (* 1943), deutscher Germanist
 Rico Mecklenburg (* 1949), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Mechlenburg
 Meckelburg
 Neu Mecklenburg
 Marie zu Mecklenburg